La communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (CCBJC) est une communauté de communes française, située dans le département de la Haute-Marne en région Grand Est.

Historique 
La communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne a été créée le  janvier 2014.

Elle regroupe :
 les communes de la communauté de communes Marne Rognon ;
 les communes de la communauté de communes de la Région de Doulevant-le-Château ;
 les communes du canton de Poissons ;
 les communes isolées suivantes : Arnancourt, Aingoulaincourt, Annonville, Beurville, Busson, Chambroncourt, Cirey-sur-Blaise, Cirfontaines-en-Ornois, Échenay, Épizon, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance, Morionvilliers, Noncourt-sur-le-Rongeant, Pansey, Sailly, Saudron, Thonnance-les-Moulins.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Administration

Liste des présidents

Siège 
3, rue des Capucins, 52300 Joinville.

Compétences 
Nombre total de compétences exercées : 17

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalité en France
 Établissement public de coopération intercommunale
 Liste des intercommunalités de la Haute-Marne

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

bassin de Joinville en Champagne